Eckmann steht für:

 Eckmann (Schriftart), eine von Otto Eckmann gestaltete Druckschrift

Eckmann ist der Familienname folgender Personen:

 Beno Eckmann (1917–2008), Schweizer Mathematiker
 Bodo Eckmann, deutscher Boxfunktionär, Arzt und Musikmanager 
 Christina Eckmann (* 1988), deutsche Fußballspielerin
 Heinrich Eckmann (1893–1940), deutscher Schriftsteller
 Heinrich Wilhelm Eckmann (1712–1777), deutscher Orgelbauer
 Jean-Pierre Eckmann (* 1944), Schweizer Physiker und Mathematiker
 Joachim Eckmann (1850–1922), deutscher Volksschulrektor und Heimatkundler
 Karl Eckmann (1910–1987), nordrhein-westfälischer Kommunalpolitiker (CDU)
 Otto Eckmann (1865–1902), deutscher Maler und Grafiker
 Wilhelm Eckmann (1897–1945), deutscher Landrat

Siehe auch:
 Eggmann, Ekman